Ein Volksfeind – film del 1937 diretto da Hans Steinhoff
Ein Volksfeind – film tv del 1955 diretto da Fritz Umgelter
Ein Volksfeind – film tv del 1964 diretto da Erich Neuberg
Ein Volksfeind – film tv del 1965 diretto da Oswald Döpke
Ein Volksfeind – film tv del 1977 diretto da Georg Marischka
Ein Volksfeind – film tv del 1998 diretto da Andreas Kriegenburg